DIAP steht für:

 den ICAO-Code des Flughafens Abidjan
 Deutsche Internationale Abiturprüfung, Abiturprüfung an deutschen Auslandsschulen

Siehe auch:
 Diab

Abkürzung